Lista systemów rowerów publicznych w Polsce – lista obejmuje kilkadziesiąt publicznych systemów wypożyczania rowerów funkcjonujących w największych miastach i aglomeracjach Polski. Pierwszym uruchomionym w Polsce był krakowski system Wavelo (uruchomiony w 2008 roku), a największym pod względem listy rowerów i stacji jest warszawski Veturilo (ponad 300 stacji i ponad 5000 rowerów). Ich operatorami są Nextbike, BikeU, Roovee, Acro Bike, Comdrev, GeoVelo i Romet Rental Systems.

Poza regularnymi systemami w szeregu miast odbywały się pilotaże lub testy systemów wypożyczania rowerów.

Systemy istniejące

Systemy zlikwidowane

Uwagi

Przypisy 

 
Publiczny transport zbiorowy w Polsce
Listy związane z techniką